Первый чемпионат Континентальной хоккейной лиги организаторы считают экспериментальным. Он проходил со 2 сентября 2008 года по 12 апреля 2009 года. КХЛ создана на основе Российской хоккейной Суперлиги и в сезоне 2008/09 включает в себя 24 клуба, среди которых 21 клуб из России, а также по одному клубу из Белоруссии, Латвии и Казахстана. В отличие от Суперлиги, Континентальная Хоккейная Лига самостоятельно организует проводимый чемпионат. Согласно трёхлетнему контракту с ФХР в ходе Чемпионата КХЛ будет также определяться чемпион России, которым станет лучший российский хоккейный клуб по итогам чемпионата.

Лига была разделена на 4 дивизиона по 6 клубов. В регулярной части Чемпионата КХЛ каждый клуб проводил по 4 игры с каждым клубом своего дивизиона, а также по 2 игры с каждым клубом других дивизионов. Таким образом эта часть чемпионата состояла из 56 туров. По результатам регулярного чемпионата определилось 16 команд, которые разыграли Кубок Гагарина в серии плей-офф. В число этих 16 команд вошли по одной лучшей команде от каждого дивизиона, а также 12 команд, набравших наибольшее количество очков в ходе регулярного чемпионата среди остальных 20 команд. Таким образом равное представительство дивизионов в плей-офф не предусматривается.

Автором первой шайбы в истории КХЛ стал рижский динамовец Александр Ниживий, поразивший 2 сентября 2008 года ворота хабаровского «Амура».

Кубок Открытия 
В первый игровой день каждого сезона Чемпионата КХЛ между чемпионом и вице-чемпионом разыгрывается специальный трофей открытия сезона, Кубок Открытия.

Матч на Кубок Открытия сезона 2008/09 состоялся 2 сентября в Уфе между Чемпионом России уфимским «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом», финалистом Чемпионата России (вице-чемпионом) сезона 2007/2008 годов.

Обладателем первого Кубка Открытия в истории КХЛ стал «Салават Юлаев», одержавший победу над «Локомотивом» со счётом 4:1.

Драфт отказов КХЛ 2008 

29 августа в 11.00 по московскому времени состоялся драфт отказов Континентальной хоккейной лиги. В списке хоккеистов, выставленных на драфт, находилось 18 игроков. Возможность выбрать хоккеистов имели все 24 клуба КХЛ в порядке, определённом итоговым рейтингом на сезон 2008/2009. В процессе драфта генеральные менеджеры не выразили желания приобрести для своих клубов кого-либо из доступных хоккеистов. Все игроки остались в своих прежних клубах, изменений в заявочных списках команд произведено не было.

«Матч звёзд КХЛ» 2009 
Матч звезд КХЛ 2009 прошёл 10 января 2009 года. Формат матча определялся голосованием болельщиков на официальном сайте лиги. По итогам голосования команда лучших российских игроков, «команда Яшина», сыграла со сборной иностранных хоккеистов клубов КХЛ — «командой Ягра». Место проведения игры — Красная площадь. Со счётом 7:6 победила «команда Ягра»

В рамках матча состоялось «Мастер-шоу» — соревнование участников «Команды Яшина» и «Команды Ягра» в различных аспектах хоккейного мастерства. Всего было семь конкурсов:

 Круг на скорость
 Штрафные броски
 Бросок шайбы на дальность
 Эстафета «Змейка»
 Конкурс вратарей
 Броски на точность
 Эстафета на скорость

В «Мастер-шоу» победила «команда Яшина»

«Командой Яшина» совместно руководили главный тренер действующего чемпиона страны уфимского «Салавата Юлаева» Сергей Михалёв, а также наставник сборной России и ЦСКА Вячеслав Быков и его помощник Игорь Захаркин.

В состав тренерской бригады «Команды Ягра», вошли главный тренер СКА американец Барри Смит, наставник ярославского «Локомотива» финн Кари Хейккиля, а также тренер московского «Динамо» чех Владимир Вуйтек.

Клубы

Регулярный чемпионат 
Примечания: 
 Цветом выделены позиции, гарантирующие по окончании регулярной части Чемпионата прохождение в плей-офф.
 Команда, обеспечившая себе место в плей-офф.
 Команда, не попадающая в плей-офф.

Дивизион Боброва

Дивизион Тарасова

Дивизион Харламова

Дивизион Чернышёва

Общее положение команд

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата

Плей-офф

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ